Midnight Trains est une start-up française de train de nuit. 

Le premier trajet devrait ouvrir en , . Des trajets sont prévus de Paris vers l'Espagne, l'Italie, le Portugal, l'Allemagne, le Danemark et l'Écosse.

L'entreprise a été fondée par Adrien Aumont et Romain Payet, les fondateurs du site web français de financement participatif KissKissBankBank. Yorgo Tloupas, directeur artistique associé, et Hervé Marro, directeur de la communication et des relations institutionnelles, ont également rejoint l'entreprise.

Références

Liens externes
 Site web officiel de Midnight Trains

Entreprise ferroviaire
Train de nuit